Застінок, застінки () — сільське поселення.

Білорусь 
 Застінок — село Борисовському районі.
 Застінок — село у Логойському районі.

Інше
 Застінок Брили — село у Мядельському районі.
 Корнюшкін Застінок — село у Борисовському районі.
 Застінка — село (Україна)
 Застіноче — село (Україна)

Див. також 
 Застінки
 Застінок